Miejscowości i ch części w Polsce
 Kozienice – miasto
 Kozienice – część wsi Kosówka w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Wadowice Górne

Inne 
 Kozienice – gmina miejsko-wiejska
 Kozienice – dawna gromada
 Kozienice – stacja kolejowa

Zobacz też 
 Elektrownia Kozienice
 Armat Kozienice, Dekanat kozienicki, Elektrownia Kozienice, MG MZKS Kozienice, Obwód Kozienice AK, Powiat kozienicki, Puszcza Kozienicka